Мемориал Ондрея Непелы 2018 — международное соревнование по фигурному катанию, которое прошло в столице Словакии городе Братислава с 19 по 22 сентября 2018 года. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское, женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Это был 26-й турнир, проводимый с 1993 года в память о чехословацком фигуристе (словаке) Ондрее Непеле (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трёхкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы. На английском языке турнир носит название Ondrej Nepela Trophy ().

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является четвёртым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары 
Эта категория соревнования не была включена в серию «Челленджер», так как не было достигнуто минимальное количество участников (5).

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Словацкой ассоциации фигурного катания
 Информация на сайте ISU
 Результаты

2018 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
Сентябрь 2018 года
Спорт в Словакии в 2018 году